Прогрессивно-социалистическая партия Азербайджана (, ) была создана под названием Социалистическая партия Азербайджана в марте-апреле 2008 года после развала Коммунистической партии Азербайджана (КПА), которую в своё время возглавлял Рамиз Ахмедов (умер 10 сентября 2007 г.).

Крыло КПА, возглавлявшееся бывшим председателем КПА (с 14 октября 2007 г. по 26 января 2008 г.) Рустамом Шахсуваровым, приняло решение образовать новую Социалистическую партию Азербайджана (СПА). Была образована инициативная группа, позже преобразованная во Временный Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) СПА. Рустам Шахсуваров был избран председателем ВЦИК СПА на его заседании 1 мая 2008 г. СПА (с 11 декабря 2008 г. работающая под названием Прогрессивно-социалистическая партия Азербайджана (ПСПА), придерживается достаточно широкой левой социалистической платформы и объединяет в своих рядах социалистов, коммунистов и левых евразийцев. ПСПА имеет свои Интернет ресурсы — блог http ://left-az.livejournal.com и сайт http://rustam-shakhsuvarov.simplesite.com, где публикует материалы публицистического характера на политические темы. Свои действия с ПСПА также координирует независимая экспертная группа «Левые социалисты Азербайджана», которая, как и ПСПА, возглавляется Рустамом Шахсуваровым.

ПСПА и независимая экспертная группа «Левые социалисты Азербайджана» выступают сторонниками социальной справедливости, интернационализма, патриотизма, антиимпериализма, антилиберализма, а также политической, экономической и культурной интеграции народов на пространстве бывшего СССР (Евразии).

Ссылки 
 http://rustam-shakhsuvarov.simplesite.com 
 http://left-az.livejournal.com 

Политические партии Азербайджана
Социалистические партии
Политические партии, основанные в 2008 году
Антиимпериализм